Edward John Eyre führte von 1839 bis 1841 drei Expeditionsreisen in Südaustralien durch:

Edward John Eyres erste Expedition von 1839 in die Nähe von Lake Torrens
Edward John Eyres zweite Expedition von 1839 auf der Eyre-Halbinsel
Edward John Eyres Expedition 1840 – 1841 zunächst zu Lake Torrens und Lake Eyre, danach entlang der australischen Südküste nach Albany